Szampan – szczególny rodzaj wina musującego
 Szampan – singel polskiej piosenkarki i kompozytorki Sanah
 Szampan – film niemy w reżyserii Alfreda Hitchcocka z 1928 roku